11668 Balios – asteroide
Balios – nella mitologia greca era uno dei cavalli di Achille